Saint-Sylvain kan syfta på:
 Saint-Sylvain, Calvados
 Saint-Sylvain, Corrèze
 Saint-Sylvain, Seine-Maritime